Kristl ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Kristl (* 1980), deutscher Schauspieler
 Thomas Kristl (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Vlado Kristl (1923–2004), deutsch-kroatischer Filmkünstler und Autor
 Wilhelm Lukas Kristl (1903–1985), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Christel, Christl, Kristel – ähnliche Aussprache oder Schreibung